Siasia ist der Familienname folgender Personen:
 Samson Siasia (* 1967), nigerianischer Fußballspieler und -trainer
 Victor Siasia (* 1980), nigerianischer Fußballspieler